Die B Grupa 1969/70 war die 21. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 9. August 1969 und endete am 27. Juni 1970.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Sie traten an 34 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Aus der Gruppe Nord stiegen zwei Vereine ab, aus der Südgruppe vier Teams.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1969 70
Fußballsaison 1969/70